Dios salve al Zar (en ruso: Бо́же, Царя́ храни́) fue el himno nacional del Imperio ruso. La primera versión fue escrita en 1815 por Vasili Zhukovski.  En 1833, el kniaz Alekséi Lvov acompañaba a Nicolás I durante su visita a Austria y Prusia, donde al emperador lo saludaban con la marcha inglesa. El zar escuchaba la melodía de la solidaridad monárquica sin entusiasmo, y al volver le encargó a Lvov, como a su músico más cercano, escribir un nuevo himno. Este, con la música de Lvov y la letra de Zhukovski (como en la versión anterior), fue presentado el 18 de diciembre (o 25 de diciembre, según otras fuentes) de 1833 y existió hasta la Revolución de febrero de 1917. El himno fue uno de los más breves del mundo, era muy fácil de recordar y solía repetirse tres veces.

No hay que considerar como himno ruso todo el poema de Zhukovski, la "Oración de los rusos" (No confundir con el himno del mismo nombre)  que contiene las dos versiones del himno, además de otras estrofas.

Historia 
En 1842, el autor inglés Henry Chorley escribió "Dios, el omnipotente", el cual fue ajustado al tono de la melodía hecha por el compositor y violinista Alekséi Lvov y publicado en los himnarios del siglo XIX y XX, dándose a conocer como el ''himno ruso''.

Letra

Referencias

Enlaces externos 

 Russian national anthem “God Save the Tsar” in Tchaikovsky’s music página para descargar diferentes versiones

Imperio ruso
Himnos nacionales de naciones desaparecidas
Símbolos de Rusia
Composiciones en do mayor
Composiciones en fa mayor